Wysox Township, un township du comté de  Carroll dans l'Illinois.
 Wysox Township, un township, du comté de Bradford, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships